«Калейдоскоп ужасов» — комедийный фильм ужасов 1982 года. Сотрудничество Джорджа Ромеро и Стивена Кинга привело к созданию этого фильма по комиксам ужасов 1950-х годов. Лента состоит из 5 коротких новелл, создатель спецэффектов Том Савини. После успеха фильма в 1987 и 2006 годах вышло два сиквела.

Две новеллы — экранизации рассказов Стивена Кинга «Сорняк» и «Ящик», три написаны специально для фильма.

Сюжет

Пролог 
Стэн, несмотря на уговоры своей жены отбирает журнал «Калейдоскоп ужасов» у своего сына Билли, когда отец уходит, за окном комнаты мальчика появляется призрак. Он рассказывает пять страшных историй.

День отцов 
Хэнк Блейн на праздник «День отцов» знакомится с богатой семьёй своей жены Кэсс. Её тетя, Сильвия, сообщает, что в шесть часов приедет тетя Беделия. После Хэнку как новому члену семьи рассказывают, что она несколько лет назад убила своего отца Натана Гретхэма за то, что он, предположительно, убил ее жениха Питера, также он был невыносим и кричал на неё в День отца: «Где мой торт, грязная ты сука?! Это мой праздник и я должен получить свой торт!». После смерти Натана Беделия и другие родственники получили немалое состояние.

Беделия приезжает, приходит на могилу отца и сидит там некоторое время. Внезапно прогнивший до костей отец выбирается из могилы и душит ее. Вечером тёти Беделии долго нет, и Хэнк идёт за ней, найдя труп Беделии. Его убивает вернувшийся из могилы Гретхэм. Потом его жертвами становятся повариха, а впоследствии и Сильвия. Касс и её брат Ричард отправляются на поиски пропавших, но из кухни выходит Натан с большой тарелкой, на которой лежит отрезанная голова Сильвии, украшенная свечами, после чего говорит: «Вот я и получил свой торт».

Одинокая смерть Джорди Верилла 
Экранизация рассказа «Сорняк».

Фермер Джорди Верилл замечает падение метеорита возле своего дома. Верилл подумывает продать метеорит в университет за 200 долларов. «Ни центом меньше» — говорит Верилл. Он дотрагивается до метеорита, после чего на его пальцах появляется травянистая растительность.

Спустя время растительности на его теле появляется все больше и больше, Верилл решает пойти в ванну, но появляется призрак отца и говорит ему, если он залезет в воду, то «подпишет себе смертный приговор». Но Верилл не слушает и идет в ванну. Приходит утро. Дом и двор стали травянистыми, по радио говорится, что скоро начнется сезон дождей и это значит, что космические растения могут разрастись до ближайших городов и поселений. Верилл больше не похож на человека, и в итоге решает застрелиться со словами: «Пожалуйста. Господи, пусть мне повезет хоть один раз».

Пусть прилив тебя накроет 
Циничный богач Ричард Викерс узнает, что жена Бекки ему изменяет, после решает отомстить ей и её любовнику, хотя он жену никогда не любил, все же она принадлежит ему. Он закапывает Бекки и Гарри по шею в песке на берегу океана, и к несчастью для них начинается прилив. Ричард наблюдает через прямую трансляцию на их страдания. Бекки и Гарри все же захлебываются в волнах. Ночью Ричард замечает грязные следы в своем коттедже — они начинаются с берега. Он видит, что утопленники Бекки и Гарри пришли за ним. Ричарда закопали по шею на берегу и пришло время прилива.

Ричард кричит: «Я смогу задержать дыхание надолго!».

Ящик 
Экранизация рассказа «Ящик»

В лаборатории уборщик Майк случайно обнаружил под лестницей ящик с 1834 года, прикованный цепями, из которого доносятся странные звуки. Этой находкой Майк делится с доктором Стэнли, когда ящик вскрывают, уборщика убивает гориллоподобное существо, в страхе доктор Стэнли убегает. После встречает своего сотрудника Чарли Джинса и решает показать ему ящик, но он пропал. Оказывается, что монстр скрывался под лестницей. Чарли решает проверить окровавленный ящик, но его хватает и убивает монстр. Доктор Стэнли находит своего друга Генри Нортхрупа, Стэнли рассказывает ему о случившемся, Генри решает с помощью монстра избавиться от жены Вилмы, которая его постоянно унижает и оскорбляет. Генри идет в лабораторию смывает кровь и следы убийств, но удивляется, в отсутствии тел, ведь по рассказу Стэнли монстр не был большим. Он заманивает свою жену под лестницу в лаборатории и там ее убивает монстр. Генри загнал монстра в ящик, запер его и утопил в карьере. После чего сообщает Стэнли, что от монстра избавился, оба усаживаются за стол и начинают партию в шахматы и обсуждают произошедшее. Стэнли задается вопросом на счет того, что монстр может выбраться, но Генри успокаивает его и говорит что ему не надо беспокоится.

В следующей сцене показано, что монстр не умер и разламывает ящик.

Они наползают на тебя 
Мистер Апсон Прэтт — эгоистичный и честолюбивый миллионер, который фанатично ненавидит тараканов. Ему безразличны судьбы и жизни людей, он доводит до самоубийства своего подчиненного, но ему на это наплевать. Однажды в его всегда чистой квартире появляются тараканы, он вызывает специалистов для избавления от тараканов, но тараканы всё прибывают и прибывают, в итоге насекомые вылезают из всех щелей квартиры и убивают Апсона, сожрав его изнутри.

Эпилог 
Утро, журнал «Калейдоскоп ужасов» находят два мусорщика, пролистав его, они видят, что в журнале есть реклама куклы вуду, но купона нет. В следующей сцене Стэн жалуется на ужасные боли в шее, после чего умирает. Оказалось, что куклу вуду заказал Билли и убивает отца со словами: «Я тебя проучу, как выкидывать мои комиксы».

В ролях 
 Джо Хилл — Билли, мальчик из пролога;
 Том Аткинс — Стэн, отец из пролога;
 Айва Джин Сарачени — мать Билли из пролога;
 Роберт Харпер — Натан Гретхэм (новелла «День отцов»);
 Вивека Линдфорс — тётя Беделия (новелла «День отцов»);
 Керри Най — Сильвия Гратхэм (новелла «День отцов»);
 Эд Харрис — Хэнк Блейн (новелла «День отцов»);
 Элизабет Риган — Кэсс Блейн (новелла «День отцов»);
 Уорнер Шук — Ричард Гратхэм (новелла «День отцов»);
 Стивен Кинг — Джорди Верилл (новелла «Одинокая смерть Джорди Верилла»);
 Джон Коликос — отец / доктор / директор университета в фантазиях Джорди Верилла (новелла «Одинокая смерть Джорди Верилла»);
 Лесли Нильсен — Ричард Викерс (новелла «Пусть прилив тебя накроет»);
 Тед Дэнсон — Гарри (новелла «Пусть прилив тебя накроет»);
 Гэйлен Росс — Бекки (новелла «Пусть прилив тебя накроет»);
 Хэл Холбрук — Генри Нортхруп (новелла «Ящик»);
 Фриц Уивер — доктор Стэнли (новелла «Ящик»);
 Эдриэнн Барбо — Вилма Нортхруп (новелла «Ящик»);
 Дон Кифер — Майк, уборщик (новелла «Ящик»);
 Роберт Харпер — Чарли Джинс (новелла «Ящик»);
 Э. Г. Маршалл — мистер Апсон Прэтт (новелла «Они наползают на тебя»);
 Том Савини — 1-й мусорщик из эпилога;
 Марти Шифф — 2-й мусорщик из эпилога.

Съёмки 
 Специальные эффекты к фильму делал Том Савини;
 Мальчика, которого можно видеть в прологе к фильму, сыграл сын Стивена Кинга Джо Кинг;
 В ходе просмотра всех пяти эпизодов можно видеть в различных сценах одну и ту же пепельницу;
 В финале эпизода «Одинокая смерть Джорди Верилла» можно увидеть дорожный указатель, содержащий надпись «Касл-Рок» — вымышленный город, который Кинг часто использует в своих произведениях. А Верилла сыграл сам Стивен Кинг;
 Персонажи эпизода «Ящик» с именами Табита и Ричард названы так в честь жены Стивена Кинга Табиты Кинг и псевдонима Кинга Ричарда Бахмана;
 В эпизоде «Одинокая смерть Джорди Верилла» главный герой смотрит по телевизору фильм 1941 года «Как зелена была моя равнина» режиссёра Джона Форда;
 Журнал комиксов «Калейдоскоп ужасов» нарисовал Джейк Кэймен;
 Идея эпизода «Одинокая смерть Джорди Верилла» зародилась у Кинга при прослушивании песни «Оно свалилось с неба» («It Came Out of the Sky») «Creedence Clearwater Revival».

Перезапуск 
В июле 2018 года был анонсирован сериал «Калейдоскоп ужасов», который будет продюсировать Грег Никотеро и транслировать сервис Shudder.

Позднее стало известно, что каждый эпизод сериала будет состоять из двух историй, а первый сезон будет включать в себя 6 серий. Кроме того, подписчики платформы Shudder с выходом каждой новой истории будут получать электронную версию комикса по её мотивам. Эпизоды будут основаны на рассказах писателей Стивена Кинга, Джо Хилла и Джо Р. Лансдэйла.

В январе 2019 года было сообщено, что сценарист Мэтт Венн перепишет для сериала рассказ Джо Лансдэйла под названием «Компаньон» («The Companion»). Сериал же откроет экранизация рассказа Кинга «Тот, кто хочет выжить».

В апреле стало известно, что Грег Никотеро срежиссирует эпизод по рассказу Стивена Кинга «Серая дрянь» из сборника «Ночная смена», а мастер по гриму Том Савини выступит режиссёром серии, основанной на рассказе Джо Хилла «У серебристых вод озера Шамплейн».

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм

Экранизации произведений Стивена Кинга
Фильмы по сценариям Стивена Кинга
Сценарии Стивена Кинга
Кинокомедии США
Кинокомедии 1982 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1982 года
Киноальманахи
Фильмы США 1982 года
Фильмы на английском языке
Мистические фильмы США
Фильмы о монстрах
Фильмы о зомби
Фильмы о серийных убийцах